Fetch bezeichnet:
 die Anlaufstrecke eines Windes über Wasser, siehe Fetch
 eine Software, entwickelt von Aldus Corporation
 FETCH, ein Teilprozess im Von-Neumann-Zyklus bei der Befehlsverarbeitung in Prozessoren